Земля Санникова — міфічний острів у Північному Льодовитому океані.

Художні твори 
 «Земля Санникова» — науково-фантастичний пригодницький роман Володимира Обручева.
 «Земля Санникова» — художній фільм кіностудії «Мосфільм» (1973) за мотивами роману Обручева.